Das Puppenmuseum Rieden am Forggensee ist ein Puppenmuseum in der Gemeinde Rieden am Forggensee im schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Es besitzt eine Sammlung von mehr als 600 Puppen und Ausstellungsstücken.

Zu sehen gibt es Sammlerstücke, Portraitpuppen bis hin zu alten Puppen, Teddybären, Marionetten, Theaterpuppen, Puppenstuben, Clowns, Extraanfertigungen sowie jede Menge Puppenzubehör und Puppenkleidung. Als Besonderheit sind Unikate als Gartenpuppen aus Beton ausgestellt.

Zusätzlichen Museumscharakter erhält die Ausstellung durch die Architektur des Hauses, in dem das Museum untergebracht ist. Das Haus stammt aus dem Jahr 1827 und wurde in die Liste der Baudenkmäler der Gemeinde aufgenommen. Das Mobiliar mit antiken Sofas, Stühlen, Anrichten, Kinderstühlen oder Puppenwagen unterstreicht diesen Charakter.

Ansprechpartnerin für das Museum, das dem Museenverbund Auerbergland angehört, ist Benita Diels von Salis (* 1947 in Malans GR, Schweiz). Seit 1992 ist sie Puppenherstellerin und Museumsinhaberin.

Siehe auch 
 Liste von Puppenmuseen

Weblinks 
 Webpräsenz des Museums

Einzelnachweise 

Rieden am Forggensee
Museum im Landkreis Ostallgäu
Rieden